В информатике NOP или NOOP (сокращение от английского: «No OPeration») инструкция процессора на языке ассемблера, или команда протокола, которая предписывает ничего не делать.

NOP как машинная инструкция 
Набор команд многих процессоров содержит инструкцию, цель которой состоит не в том, чтобы изменить состояние какого-либо регистра или ячейки памяти, а в том чтобы затратить определённое число тактов процессора. Для тех процессоров, в которых специальная инструкция отсутствует, NOP имитируется какой-то другой инструкцией с такими параметрами, что регистры и флаги не меняются (например в SPARC-процессорах в качестве NOP рекомендуется инструкция "sethi 0, %g0").

NOP’ы обычно используются:
 для создания задержки на определённое время, например, в целях синхронизации с другими устройствами в компьютере. В частности: в микроконтроллерах AVR цифровые порты имеют очень высокое быстродействие, и между коммутацией выходных портов и считыванием входных рекомендуется установить NOP, чтобы схема успела стабилизироваться;
 для заполнения памяти программ при выравнивании;
 для предотвращения ошибок в аппаратной части процессора;
 для передачи управления при конвейерной организации вычислительного процесса;
 как заполнитель во время разработки программы;
 как заполнитель удалённых инструкций, например, при взломе программ. То есть, проверка регистрационного номера и т. п. заменяется на код, который ничего не делает.

Инструкция для Intel x86 совместимых процессоров:

 Название: NOP
 Количество используемых тактов: 3
 Размер: 1 Байт
 Код машинной команды: 

На самом деле, инструкция NOP для x86-процессоров является XCHG EAX, EAX или XCHG AX,AX, которая имеет тот же опкод , и не производит никакого эффекта, за исключением следующих специальных случаев:

 Сочетание "REP NOP" ( ) в процессорах, начиная с Xeon и Pentium 4, интерпретируется как команда PAUSE, сообщая процессору, что программа выполняет цикл ожидания изменения другими процессорами состояния ячейки памяти, что позволяет процессору оптимизировать работу с памятью и энергопотребление.

Дорожка NOP’ов 

«Дорожка NOP’ов» или «трамплин NOP’ов» — известный хакерский приём, связанный с исполнением произвольного кода.

Наиболее распространённая причина исполнения произвольного кода — переполнение буфера. Впрочем, зачастую адрес, который запишется вместо точки возврата, известен лишь приблизительно. В таком случае создаётся такой код.

 nop
 nop
 ...
 nop
 nop
 <тут вредоносный код>

Перейдя на любой из NOP’ов, процессор в конце концов «скатится» на вредоносный участок.

NOP в командах протокола 

Многие протоколы, например telnet, содержат NOP-команду, которую клиент может отправить, чтобы получить ответ от сервера без выполнения каких-либо других действий. Команда NOOP присутствует в следующих наиболее известных протоколах:
 telnet
 FTP
 SMTP
 X11
 POP3
 NNTP
 finger

Возможные применения команде NOP:
 Ответ на команду NOP может быть использован клиентом для определения доступности сервера по сети.
 Сервер может быть запрограммирован автоматически отключаться, если клиент некоторое время не посылает данных. В таком случае периодически посылаемая команда NOP означает, что клиент ещё «жив» и соединение разрывать нельзя.

См. также 
 Мусорные команды
Машинный код